«Ограбление века»:
  () — фильм 2002 года, США.
  () — фильм 2009 года, Ирландия.
  («Ограбление в Хаттон Гарден», ) — фильм 2017 года, Великобритания.
  («Афера века», , ) — сериал 2020 года, Колумбия — о  (1994).

См. также 
 Афера века () — фильм 2020 года, Аргентина — об ограблении банка Río de Acassuso (2006).